Koishi ist der Familienname folgender Personen:

 Tatsuomi Koishi (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Tetsuya Koishi (* 1990), japanischer Fußballspieler